— манга Го Нагаи и одноимённое аниме, созданное на студии Toei Animation. Являются прямым продолжением успешной серии Mazinger Z.

Главным героем становится сирота , выращенный  — отцом героя первой части Mazinger Z Кодзи Кабуто. Кэндзо считался мёртвым. На самом деле, он смог усовершенствовать «Суперсплав-Z» и создать улучшенную версию робота Мазингера. Кэндзо доверяет Тэцуе пилотировать своё творение («Great Mazinger»). В битве с «боевыми монстрами» Микен ему также помогает девушка-пилот Дзюн Хоно, которая управляет роботом с женским обличьем «Venus A» (или «Venus Ace»). С помощью усовершенствованного Мазингера, Тэцуя спасает главного героя предыдущей части, Кодзи Кабуто. Тот передаёт Тэцуе защиту Японии, а сам отбывает в США изучать космические полёты. Большая популярность Кодзи среди японских фанатов 1970-х годов побудила компанию Toei вернуть его в последние серии, для решающей битвы с врагами.

Роли озвучивали 
 Кэйити Нода — Тэцуя Цуруги
 Юми Накатани — Дзюн Хоно
 Хидэкацу Сибата — Кэндзо Кабуто, Император Тьмы
 Хироси Отакэ — Босс, Министр Аргос
 Кэнъити Огата  — Мутя, Генерал Тьмы, микенец, кошки-прыгуны
 Кадзуко Савада — Сиро Кабуто
 Осаму Като — Герцог Горгон, Нукэ, микенец, доктор Хамакава
 Харуко Китахама — Маркиз Янус, шпион Икс
 Хирому Дзин — Маршал Ада
 Китон Ямада — микенец, Доктор Тонда, Генерал Бёрдлер
 Тэцуо Мидзутори — Генерал Юлий Цезарь
 Экэн Минэ — Генерал Лигр
 Канэта Кимоцуки — Генерал Дрейд
 Итиро Нагаи — Генерал Хадиас
 Кодзи Яда — Генерал Ангора, ворона Бакара, рассказчик
 Эйко Масуяма — Клио
 Рихоко Ёсида — Елена, Каори, Юко Морияма
 Нана Ямагути — мать Каори
 Сатико Тидзимацу — Харуна Сиратори
 Тиёко Кавасима — мать Харуны
 Кадзуко Сугияма — Карен
 Сумико Сиракава — Ёити Хамакава
 Макио Иноуэ — Принц Кельвин, Синъитиро Икута
 Хироя Исимару — Кодзи Кабуто (51, 53—56 серии)
 Дзёдзи Янами — Генерал Скарабей, Гэнносукэ Юми (53—56 серии)
 Тайти Котоэ — Саяка Юми (55—56 серии)

Выпуск 

В 2005—2006 годах Great Mazinger издан в Японии Toei Video на 10 DVD в 5 частях.

В 2016—2017 годах все серии были выпущены в Испании компанией Selecta Visión на 10 Blu-ray, по 2 диска в коробке. Формат — 1,33:1, звук — DTS-HD Master Audio 2.0. В США у Discotek Media вышел Blu-ray стандартной чёткости, а также DVD.

В 2018 году манга была опубликована издательством Tokuma Shoten в честь 50-летия творческой деятельности Го Нагаи. Это новое улучшенное издание на 284 страницах.

В 2021 году Toei анонсировала выпуск фильмов Great Mazinger vs. Getter Robo, UFO Robo Grendizer vs. Great Mazinger и Grendizer — Getter Robo G — Great Mazinger Kessen! Daikaijuu в 4К.

Примечания

Ссылки 
 
 Great Mazinger на сайте Toei Animation

Литература 
 
 Mechademia 4: War/Time. — University of Minnesota Press, 2009. — P. 283—284. — ISBN 978-0-8166-6749-9
 Pellitteri M. The Dragon and the Dazzle. Models, Strategies, and Identities of Japanese Imagination: A European Perspective. — Latina: Tunué, 2010. — 689 p. — ISBN 978-88-89613-89-4

Toei Animation